UNIVAC 1218 — транзисторный военный компьютер, выпускавшийся компанией Sperry Rand.

Сфера применения 
Использовался во многих областях, таких как вычисления, логистика, навигация, телеметрия, анализ данных и другие. Модифицированная условно коммерческая версия — Univac 418 (классифицируется как продукция двойного назначения, одинаково применимая для военных целей, стандартный курс подготовки матросов по воинской специальности "DP-2716 UNIVAC 1218/418/490 Operator" предполагал обучение эксплуатации одновременно трёх моделей компьютеров UNIVAC — 1218, 418 и 490 соответственно). Базовая система с 4К слов памяти в 1964 году стоила $96 000.

Операционно-технические характеристики 
Архитектура машины основана на 18-битном слове, числа представлялись в системе Ones' complement (дополнение до единицы), одинарная и двойная точность в представлении с фиксированной точкой. Цикл памяти на магнитных сердечниках — 4 мсек.

Габаритно-технические характеристики 
 Потребляемая мощность компьютера — 0,85 кВт
 Потребляемая мощность вентиляторов — 0,15 кВт
 Площадь, занимаемая компьютером — 3,9 м²
 Объем, занимаемый компьютером — 0,6598 м³
 Масса — 351,5 кг.

Примечания

Литература 
 Univac 1218 Military Computer: Description of Input/output Operation.  — Sperry Rand Corporation.

Ссылки 
 UNIVAC 1218 на Marine Corps — http://www.usmc81.com/2008/01/univac-1218-cpu-univac-1500/
 UNIVAC 1218 Military Computer 1964 BRL report из Aberdeen Proving Grounds
 Документация на сайте bitsavers.org

Мейнфреймы UNIVAC
Военная продукция Sperry